Де́йвидсон () — английская фамилия, более распространённая передача — Дэвидсон.

Персоны 
 Дейвидсон, Джордж (1825—1911) — американский астроном, географ, геодезист и инженер.

Топонимы 
 Дейвидсон (ледник) — ледник на юго-востоке Аляски, США. 
 Дейвидсон (Оклахома).
 Дейвидсон (Северная Каролина).

См. также 
 Давидсон
 Давидзон

Примечания